Stoneham ist der Name mehrerer Orte

in den USA:

Stoneham (Colorado)
Stoneham (Georgia)
Stoneham (Maine)
Stoneham (Massachusetts)

in Kanada:
Stoneham-et-Tewkesbury, Québec
Station touristique Stoneham

Stoneham ist der Familienname folgender Personen:
 Ben Stoneham, Baron Stoneham of Droxford (* 1948), britischer Peer, Journalist und Politiker
 Harry Stoneham (1930–2018), britischer Musiker